Christ steht für:

 Anhänger des Christentums, siehe Christentum
 Christus, Titel des christlichen Messias
 Christ (Familienname), hierzu auch Familiennamen
 Christ (Juwelier), Juwelier-Handelskette
 Christ Water Technology, Wassertechnologiekonzern
 Otto Christ AG, Hersteller von Waschanlagen

Siehe auch:

 Otto Christ, deutsches Unternehmen, Herstellung von Waschanlagen
 Crist
 Chryst
 Krist